Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Andrés Gómez /  Javier Sánchez (Campioni)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (semifinali)

 Tomás Carbonell /  Michiel Schapers (secondo turno)
 Marcelo Filippini /  Horst Skoff (primo turno)
 Carlos Di Laura /  Tomas Nydahl (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1990